Неудержимые — название нескольких фильмов:

 Неудержимые (фильм, 2002)
 Неудержимые — серия боевиков 2010—2022 годов:
 Неудержимые (фильм, 2010)
 Неудержимые 2
 Неудержимые 3
 Неудержимые 4

См. также 
 Неудержимый (значения)